Tommy Paul era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Zachary Svajda ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Denis Kudla (semifinale, ritirato)
  Stefan Kozlov (secondo turno)
  Michael Mmoh (secondo turno)
  Ben Shelton (finale)

  Enzo Couacaud (quarti di finale) 
  Shang Juncheng (primo turno) 
  Ernesto Escobedo (quarti di finale) 
  Mitchell Krueger (quarti di finale)

Qualificati 

  Christian Langmo (primo turno)
  Nick Chappell (secondo turno)
  Evan King (primo turno)

  August Holmgren (primo turno) 
  Luke Saville (secondo turno) 
  Alex Michelsen (secondo turno)

Wildcard 

  Jonas Eriksson Ziverts (primo turno)
  Patrick Kypson (primo turno)

  Sam Riffice (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tiburon Challenger 2022